Le Hong Kong Open 2008 est l'édition 2008 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 17 au .
Nicol David gagne son quatrième Hong Kong Open, en battant Rachael Grinham en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open masculin 2008

Liens externes 
 

Féminin 2008
Sport en Chine en 2008
2008 à Hong Kong
Sport en novembre 2008
Squash en 2008